

Медаль Дарвина—Уоллеса () — награда Лондонского Линнеевского общества, вручаемая за выдающиеся достижения в эволюционной биологии — одна из главных международных наград в этой области.

Ранее вручалась каждые пятьдесят лет, начиная с 1908 года — спустя пятьдесят лет после совместной презентации работ Чарльза Дарвина и Альфреда Уоллеса «On the Tendency of Species to form Varieties; and on the Perpetuation of Varieties and Species by Natural Means of Selection» в Лондонском Линнеевском обществе 1 июля 1858 года.

В 2008 году периодичность вручения награды была изменена — с 2010 года она вручается на ежегодной основе.

Лауреаты 
В 1908 году первая золотая медаль была вручена Альфреду Уоллесу, шесть серебряных медалей следующим учёным: Джозеф Долтон Гукер,  Август Вейсман, Эрнст Генрих Геккель, Фрэнсис Гальтон, Эдвин Рей Ланкестер и Эдуард Страсбургер.

В 1958 году были награждены следующие учёные: Эдгар Андерсон, Евгений Никанорович Павловский, , , Рональд Фишер, Джордж Гейлорд Симпсон, Карл Рудольф Флорин, Карл Скоттсберг, Роджер Хайм, , Джон Бёрдон Сандерсон Холдейн, Эрик Стеншё, Джон Хатчинсон, Гёте Турессон, Джулиан Хаксли, , Эрнст Майр, Дэвид Уотсон, Герман Джозеф Мёллер и  (посмертно).

В 2008 году 13 серебряных медалей были вручены следующим учёным: , Марк Уэйн Чейз, Брайан Кларк, Джозеф Фельзенштейн, Стивен Джей Гулд (посмертно), Питер Рэймонд Грант и Розмари Грант, , Линн Маргулис, Джон Мейнард Смит (посмертно), ,  и .

Лауреаты с 2010 года 
2010: 
2011: 
2012: 
2013: 
2014: 
2015: 
2016:  и 
2017: Джон Томпсон
2018: Джозефин Пембертон
2019: Паабо, Сванте, Райх, Дэвид
2020: Барретт, Спенсер
2021: Отто, Сара
 2022:

См. также 
 Медаль Линнея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Список лауреатов

Биологические награды
Списки награждённых научными наградами
Награды Лондонского Линнеевского общества
Объекты, названные в честь Чарлза Дарвина
Награды по алфавиту